Иванова е женската форма на фамилното име Иванов.

Може да се отнася за:
 Аве Иванова (1961) – българска театроведка
 Александрина Иванова – българска революционерка от ВМРО
 Ана Иванова (1931) – българска театроведка
 Антонина Иванова (1975) – украинска журналистка от български произход
 Антония Иванова (1930 – 2004) – българска шахматистка, гросмайсторка
 Ася Иванова (1972) – Българска актриса
 Василка Иванова (1937 – 2011) – българска певица
 Венета Иванова (1929 – 2016) – български учен, професор, изкуствовед
 Вера Иванова-Мавродинова (1896 – 1987) – български учен, историк и археолог
 Вера Иванова (1928) – българска актриса
 Виолета Иванова – български учен, професор, астроном
 Гуна Иванова (1948) – българска народна певица
 Елвира Иванова (1960) – българска актриса
 Елена Иванова (1952) – българска сценографка
 Емилия Иванова (1929) – български учен, професор, зоотехник
 Катя Иванова (1959) – българска актриса
 Климентина Иванова (1940) – български професор, филолог, старобългарист
 Леа Иванова (1923) – българска певица
 Лили Иванова (1939) – българска певица
 Лили Иванова (1964) – български политик, депутат
 Лиляна Иванова (1921) – българска оперна певица
 Мария Иванова (1961) – българска бизнесдама, кандидат за вицепрезидент (2006)
 Мими Иванова (1946) – българска певица
 Петя Иванова (1974) – българска оперна певица
 Радост Иванова (1940) – български учен, ст.н. с., фолклорист
 Светла Иванова (1956) – българска народна певица и диригентка
 Светла Иванова (1977) – българска певица и писателка
 Светлана Иванова (1955) – български учен, историк, османист
 Симеонка Иванова-Георгиева (1923) – българска певица, учен, професор
 Цена Иванова (1916 – 2000) – българска актриса

Вижте също 
 Сюзан Иванова – измислена героиня от научно-фантастичния сериал „Вавилон 5“
 4365 Иванова – астероид, наименуван на астрономката Виолета Иванова

Български фамилни имена